Евге́ний Миха́йлович Фа́йншмидт (род. 22 августа 1940, Харьков) — советский, российский металловед, доктор технических наук, профессор; научный руководитель проблемной лаборатории промышленной экологии Нижнетагильского технологического института, почётный профессор УГТУ-УПИ.

Биография 
Ученик Б. С. Гельруда. С 1963 года, окончив металлургический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова, работал термистом, инженером-технологом на Уралвагонзаводе; начальником технического бюро, заместителем главного металлурга, главным металлургом Высокогорского механического завода.

В 1972 г. получил второе высшее образование по специальности «инженер-экономист». С 1987 года — доцент, профессор кафедры специального (ныне — общего) машиностроения Нижнетагильского технологического института (филиал Уральского федерального университета).

Входит в состав городского совета по экологии и землепользованию при главе города.

Научная деятельность 
В 1978 г. защитил кандидатскую, в 1993 — докторскую диссертацию.

Основные направления научных исследований:
 Экологически чистые процессы в машиностроении
 Технология и оборудование термической обработки и порошковой металлургии
 Повышение эксплуатационной стойкости формообразующего инструмента и деталей машин.

Избран действительным членом Академии инженерных наук РФ (1995), Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1997), Академии изобретательства; членом Российской ассоциации металловедов, членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук.

Автор более 200 опубликованных научных работ, в том числе 35 авторских свидетельств и патентов, 4 монографий; сделал 2 научных открытия.

Избранные труды 
 Файншмидт Е. М., Баскаков А. П., Пумпянская Т. А. Аномальное окисление спеченных пористых сталей в процессе парооксидирования // Металловедение и термическая обработка металлов. — 1998. — № 7.
 Файншмидт Е. М., Баскаков А. П., Пумпянская Т. А. Явление образования сложных оксидных фаз переменного состава в порах спеченных сталей : Научное открытие (Диплом № 47) // Бюллетень ГВАК РФ. — 1997. — № 3.
 Файншмидт Е. М., Захаров А. С. Термическая обработка в кипящем слое деталей спецмашиностроения. — М.: ЦНИИНТИ, 1984. — 85 с.
 Файншмидт Е. М., Пегашкин В. Ф., Афанасьев Г. И. Конструкционные материалы в машиностроении : Учебное пособие. — Екатеринбург, 2006. — 205 с.
 Файншмидт Е. М., Пегашкин В. Ф., Пумпянская Т. А. Спеченные материалы и безотходные процессы в машиностроении : Учебное пособие. — Н.Тагил, 2004. — 199 с.
 Файншмидт Е. М. Одинарная обработка стали в кипящем слое // Металловедение и термическая обработка металлов. — 2004. — № 9.
 Файншмидт Е. М. Теория и технология термической обработки в кипящем слое : Черновская мемориальная лекция в МГУ // Металловедение и термическая обработка металлов. — 2003. — № 3.

Награды 
 Медали ВДНХ (1983, 1986)
 Премия им. Н. А. Минкевича (1983)
 орден «Звезда Вернадского» III степени Международного академического Союза (2000)
 Заслуженный изобретатель РФ (2002)
 Премия-медаль им. В. Е. Грум-Гржимайло (2004)
 Премия-медаль им. Д. К. Чернова (2004)
 Грамоты Министерства машиностроения, Губернатора, Правительства области, Главы города.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Уральского технического университета
Машиностроители СССР
Машиностроители России
Изобретатели СССР
Металловеды СССР
Металловеды России
Преподаватели Уральского технического университета
Персоналии:Уралвагонзавод